Anté Rozić – calciatore croato
Marin Rozić – cestista croato